«Аделаида Лайтнинг» () — это австралийский профессиональный женский баскетбольный клуб, который выступает в женской национальной баскетбольной лиге (ЖНБЛ). Команда базируется в Аделаиде (штат Южная Австралия).

Клуб был основан в 1993 году и сразу добился больших успехов, став одной из доминирующих команд ЖНБЛ во многом благодаря тому, что его цвета защищала одна из лучших баскетболисток того времени Рэйчел Спорн, а тренерский штаб возглавляла бывший игрок женской НБЛ Джен Стирлинг. При них клуб не опускался ниже четвёртого места и постоянно играл в финалах турнира, даже после их ухода в 2004 году, вплоть до сезона 2009/10 годов. «Аделаида Лайтнинг» восемь раз участвовала в большом финале, одержав победу в 1994, 1995, 1996, 1998 и 2008 годах, также уступив в главной игре сезона в 1997, 2000 и 2019 годах.

Участия в больших финалах ЖНБЛ 
Клуб «Аделаида Лайтнинг» принимал участие в восьми больших финалах ЖНБЛ, одержав победу в пяти из них.

Протокол сезонов ЖНБЛ

Статистика игроков

Текущий состав

Тренеры

Награды

Примечания

Ссылки 
 
 

Женские баскетбольные клубы Австралии
Клубы женской НБЛ
Спортивные клубы Аделаиды